A 31 125-ös számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnok nyugati ipari övezetében.

Nyomvonala 

Szolnok Pletykafalu városrészében ágazik ki abból az útszakaszból, amely jelenleg a 32-es főút részét képezi, de a szolnoki déli elkerülő megépítése előtt a 4-es főúthoz tartozott. [A 32-es főút kilométer-számozása szempontjából a kiágazás a 75+600-as kilométerszelvény térségében található.] Észak felé indul, Nagysándor József út néven; 400 méter után keresztez egy iparvágányt, majd aluljárón halad el a szolnoki teherpályaudvar vágányai alatt. Innen nyílegyenesen halad tovább, ipari területek között, és a 32-es főút 70. kilométerénél lévő körforgalomba betorkollva ér véget.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,720 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek 

31125
31125